Christus est un terme liturgique qui signifie Christ (en latin), comme invoqué dans les expressions suivantes :
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat qui  sont des acclamations carolingiennes. 
Petrus Christus (1410-1475) est un peintre flamand.
Sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus est la devise de la Réforme protestante.
Christus est une revue de spiritualité ignacienne fondée et dirigée par les jésuites français.
Christus triumphans,  Christus patiens et  Christus dolens, représentation du Christ en croix en peinture.
Christus est un oratorio de Franz Liszt (1811-1886).
Christus est un mystère en un prélude et trois oratorios de Felix Draeseke, terminé en 1912.
Christus est un film italien de Giulio Antamoro de 1916, sur la vie de Jésus.